Уа́йтвилл () — топоним США.

  — город в Северной Каролине.
  — городок в Теннесси.

См. также